Арагона () — топоним и фамилия.

 Арагона — город в Италии, расположен в регионе Сицилия.
 Арагона, Джанкарло (род. 1942) — итальянский дипломат.

См. также 
 Арагон